Келлоу () — фамилия.

Известные носители 
  (1959—2018) — американский биограф и музыкальный журналист.
  (1881—1935) — шотландский и австралийский учитель и литературный критик.
  — австралийский филателист, включённый в «Список выдающихся филателистов» (2009).
  (1952—2011) — британский футболист, проведший более 300 матчей в составе клуба Футбольной лиги Англии «Эксетер Сити».
 Келлоу, Чарльз (ур. Генри Браун Келлоу; 1871—1943) — австралийский велосипедист, конезаводчик и предприниматель, победитель трековой гонки Austral Wheel (1896), владелец лошади Холл Марк, победившей в Мельбурнском кубке (1933).

См. также